Lista över matchresultat i Fotbollsallsvenskan 2019. Ligan startade den 31 mars klockan 15:00 med matcherna AIK–Östersunds FK på Friends Arena, Falkenbergs FF–Örebro SK på Falcon Alkoholfri Arena och Kalmar FF–IK Sirius på Guldfågeln Arena.

Matcher

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

Omgång 7

Omgång 8

Omgång 9

Omgång 10

Omgång 11

Omgång 12

Omgång 13

Omgång 14

Omgång 15

Omgång 16

Omgång 17

Omgång 18

Omgång 19

Omgång 20

Omgång 21

Omgång 22

Omgång 23

Omgång 24

Omgång 25

Omgång 26

Omgång 27

Omgång 28

Omgång 29

Omgång 30

Källor
Svenska Fotbollförbundet

Referenser

2019
Sportåret 2019